Baryš může znamenat:

 Baryš (Uljanovská oblast) — město v Uljanovské oblasti v Rusku
 Baryš (Ternopilská oblast) — město v Ternopilské oblasti na Ukrajině

 Baryš (přítok Sury) — řeka v Uljanovské oblasti v Rusku, přítok Sury
 Baryš (přítok Dněstru) — řeka v Ternopilské oblasti na Ukrajině, přítok Dněstru